Cap (de) Sable ou Cap Fourchu-Barrington, en Acadie, Canada ;
 Cap Sable, point le plus méridional de la Floride continentale.